Das Arrondissement Valenciennes ist eine Verwaltungseinheit des Départements Nord in der französischen Region Hauts-de-France. Hauptort (Sitz der Unterpräfektur) ist Valenciennes.

Kantone 
Zum Arrondissement gehören Gemeinden aus sechs Kantonen:
 Anzin
 Aulnoy-lez-Valenciennes
 Denain
 Marly
 Saint-Amand-les-Eaux
 Valenciennes

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Valenciennes sind:

Valenciennes
Département Nord